Блафтон:

 Блафтон — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США
 Блафтон — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США